The Lost Patrol kan avse:

 The Lost Patrol – en svensk musikgrupp, se Invasionen
 The Lost Patrol (musikgrupp) – en amerikansk musikgrupp
 The Lost Patrol (datorspel) – ett datorspel till Amiga
 The Lost Patrol (film) – en film från 1934 med bland andra Boris Karloff
 The Lost Patrol Band – en svensk musikgrupp